Kluse steht für:

 Kluse (Wehr), künstlich gestauter See, der zum Flößen diente
 die Schwebebahnstation Kluse in Wuppertal

Kluse ist der Name folgender Orte:

 Kluse (Emsland), Gemeinde im Landkreis Emsland, Niedersachsen
 Kluse (Wipperfürth), Ortsteil von Wipperfürth im Oberbergischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Kluse (Lüdenscheid), Ortsteil von Lüdenscheid im Märkischen Kreis, Nordrhein-Westfalen
 umgangssprachlich für den Klusenplatz bei Quendorf, Samtgemeinde Schüttorf, Niedersachsen

Siehe auch:
 Cluse
 Clouse
 Klus
 Klusen